Zamfirești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Zamfirești (Cepari), Dorf im Kreis Argeș
 Zamfirești (Cotmeana), Dorf im Kreis Argeș
 Zamfirești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila